Расуэрос ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 250 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Авилы